21. Mistrzostwa Świata w Biathlonie Letnim odbyły się w dniach 24 – 27 sierpnia 2017 w rosyjskim Czajkowskim.

Rozegrane zostały zawody dla seniorów oraz juniorów.

Odbyło się 10 konkurencji: sprint kobiet i mężczyzn, bieg pościgowy kobiet i mężczyzn oraz sztafeta mieszana dla seniorów i juniorów.

Wyniki

Seniorzy

Sztafeta mieszana 
 Dystans: 2×6 km + 2×7,5 km
 Data: 25 sierpnia 2017
 Początek: 
 Źródło:

Sprint mężczyzn 
 Dystans: 10 km
 Data: 26 sierpnia 2017
 Początek: 
 Źródło:

Sprint kobiet 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 26 sierpnia 2017
 Początek: 
 Źródło:

Pościgowy mężczyzn 
 Dystans: 12,5 km
 Data: 27 sierpnia 2017

Pościgowy kobiet 
 Dystans: 10 km
 Data: 27 sierpnia 2017

Juniorzy

Sztafeta mieszana 
 Dystans: 2×6 km + 2×7,5 km
 Data: 25 sierpnia 2017

Sprint juniorów 
 Dystans: 10 km
 Data: 26 sierpnia 2017

Sprint juniorek 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 26 sierpnia 2017

Pościgowy juniorów 
 Dystans: 12,5 km
 Data: 27 sierpnia 2017

Pościgowy juniorek 
 Dystans: 10 km
 Data: 27 sierpnia 2017

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata w biathlonie letnim
2017 w Rosji
2017 w sportach zimowych
Biathlon w Rosji